Pèndol, un sistema físic ideal constituït per un fil inextensible i de massa menyspreable, sostingut pel seu extrem superior d'un punt fix, amb una massa puntual en el seu extrem inferior que oscil·lliurement en el buit.
 Doble pèndol, un sistema compost per dos pèndols, amb el segon penjant de l'extrem del primer.
 Pèndol de Foucault, un pèndol esfèric llarg que pot oscil·lar lliurement en qualsevol pla vertical i capaç d'oscil·lar durant hores.
 Pèndol de Newton, un dispositiu que demostra la conservació de l'energia i moviment.
 Llei del pèndol
 Tren pendular, tren amb un mecanisme que contraresta l'efecte de la força centrífuga a les corbes.
 Rellotge de pèndol, un tipus de rellotge regulat per la força motriu d'un pèndol.
 Pèndol de Charpy és un dispositiu utilitzat en assaig per determinar la tenacitat d'un material.
 Pèndol, un instrument de tortura.
 El pèndol de Foucault, un llibre escrit pel semiòleg italià Umberto Eco el 1988.
 El pou i el pèndol, un dels contes més famosos i celebrats d'Edgar Allan Poe.
  The Pit and the Pendulum , una pel·lícula nord-americana de terror dirigida per Roger Corman i basada en el relat homònim.